Miasta w USA:
 Duvall – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Duvall – amerykański baseballista
 Clea DuVall – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Gabriel Duvall – amerykański polityk i prawnik
 Robert Duvall – amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, producent i piosenkarz
 Shelley Duvall – amerykańska aktorka, producentka filmowa, scenarzystka, piosenkarka
 William DuVall – amerykański muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny